Иван Аникеевич Касья́нов (4 декабря 1825 года, деревня Космозеро, Олонецкая губерния — после 1892 года, там же) — сказитель былин.

Биография 
Родился в семье крестьян-староверов Космозерского погоста Петрозаводского уезда Олонецкой губернии, единоверец.

В молодости Касьянов слушал былины от двух певцов, Филиппа Клементьева Сизого и Трофима Иванова Злобина, а те учились пению у знаменитого в своё время певца Михаила Слепого, умершего в самом начале XIX столетия. Сам Касьянов учился петь былины и духовные стихи у своего товарища Ивана Егорова Сперова, который перенял это искусство у родного дяди, калики перехожего.

Выступал с исполнением былин в Санкт-Петербурге в Русском географическом обществе (1871, 1889, 1892), в Москве, Ярославле, Рыбинске. Для записи былин встречался с академиком А. Ф. Гильфердингом.

Пел былины о Волхве Всеславиче и Микуле Селяниновиче (с более подробным описанием сохи и упряжи Микулы, чем в напечатанных текстах), о Михаиле Потыке-богатыре и о соборе при царе Алексее Михайловиче.

Передал Русскому географическому обществу свои записи причитаний, былин и обрядовых песен, которые хранятся в Институте археологии РАН.

Награждён бронзовой медалью Русского географического общества.

Литература 
 Карелия: энциклопедия: в 3 т. / гл. ред. А. Ф. Титов. Т. 2: К — П. — Петрозаводск: ИД «ПетроПресс», 2009. — 464 с.: ил., карт. — С. 46 ISBN 978-5-8430-0125-4 (т. 2)

Ссылки 
 Касьянов И. А. Воспоминание крестьянина об А. Ф. Гильфердинге  // Русская старина, 1872. — Т. 6. — № 12. — С. 694—698.
 Сказитель из Космозеро Иван Касьянов 
 Иван Касьянов 

Деятели единоверия
Сказители былин